est la formule brute de plusieurs isomères.

 desflurane, numéro CAS 
 hexafluoropropan-2-ol, numéro CAS